Marthe Matongo, monitrice sociale, femme politique et militante des droits de la femme centrafricaine ;
 Masimbaashe Matongo (1996-), joueur de rugby à XIII zimbabwéen.